Электро́нные ме́тоды и сре́дства разве́дки — совокупность методов и организационных структур для ведения разведывательных действий с помощью радиоэлектронных средств (РЭС) и другой электронной техники.

Электронные методы разведки

Радиотехнические методы 
Радиоэлектронная разведка (РЭР) — получение информации путём приема и анализа электромагнитного излучения (ЭМИ) радиодиапазона, создаваемого различными РЭС.

 Радиоразведка — добывание сведений о противнике путём радиопоиска, перехвата, анализа излучений и радиопеленгования радиоэлектронных средств. Радиоразведка использует такие методы и средства, как:
 выделение и анализ сигнала из широкополосных линий связи;
 фильтрование, обработка и анализ факсов;
 анализ трафика, распознавание ключевых слов, получение текста и анализ тем;
 системы распознавания речи;
 непрерывное распознавание речи;
 идентификация говорящего и другие методы выбора голосовых сообщений;
 снижение нагрузки или подрыв криптографических систем.

 Радиотехническая разведка (РТР) — вид разведывательной деятельности, целью которого является сбор и обработка информации получаемой с помощью радиоэлектронных средств о радиоэлектронных системах по их собственным излучениям, и последующая их обработка с целью получения информации о положении источника излучения, его скорости, наличии данных в излучаемых сигналах, смысловом содержании сигналов. Объектами РТР являются: радиотехнические устройства различного назначения (РЛС, импульсные системы радиоуправления, радиотелекодовые системы, а также ЭМИ, создаваемые работающими электродвигателями, электрогенераторами, вспомогательными устройствами и т. п.). Средства РТР устанавливаются на самолётах, спутниках, кораблях, других объектах и позволяют:
 установить несущую частоту передающих радиосредств;
 определить координаты источников излучения;
 измерить параметры импульсного сигнала (частоту повторения, длительность и другие параметры);
 установить вид модуляции сигнала (амплитудная, частотная, фазовая, импульсная);
 определить структуру боковых лепестков излучения радиоволн;
 измерить поляризацию радиоволн;
 установить скорость сканирования антенн и метод обзора пространства РЛС;
 проанализировать и записать информацию.

 Радиолокационная разведка — вид технической разведки, в ходе которой информация добывается с помощью радиолокационных станций. РЛС могут быть стационарные наземные, переносные и установленные на самолётах, спутниках, кораблях, других мобильных объектах. Для ведения РЛР применяются:
 РЛС бокового обзора (БО), РЛС широкополосного обзора (ШО), РЛС прожекторного обзора (ПрО), которые устанавливаются на космических и воздушных носителях и используются для получения видовой информации о местности и объектах на ней, над которыми пролетает носитель с аппаратурой;
 наземные и корабельные РЛС, объектами которых являются морские, воздушные и космические цели;
 передвижные и переносные РЛС наблюдения за полем боя, обеспечивающие обнаружение движущихся целей (живой силы и техники) в зоне обзора, приблизительное определение количества целей и скорости их перемещения.

Электронно-оптические методы 
Оптоэлектронная разведка — получение информации путём приема и анализа электромагнитных излучений ультрафиолетового, видимого и инфракрасного (ИК) диапазонов, которые создаются или переотражаются объектами разведки
 Фотографическая разведка — получение видовой информации с помощью специальных фотокамер, которые могут быть установлены на космических и воздушных носителях и в наземных условиях
 Телевизионная разведка — получение информации с помощью телевизионных камер
 Инфракрасная разведка — получение информации об объектах при использовании в качестве источника информации либо собственного теплового излучения объектов, либо переотраженного ИК-излучения луны, звёздного неба, а также переотраженного излучения специальных ИК-прожекторов подсвета местности. В соответствии с этим все приборы ИКР делятся на 2 группы: тепловизоры, теплопеленгаторы, радиометры; приборы ночного видения (ПНВ).
 Фотометрическая разведка — используется для обнаружения и распознавания устройств, в которых используются лазерные источники излучения
 Лазерная разведка — процесс получения видовой информации с использованием лазерных сканирующих камер, которые устанавливаются на воздушных носителях

Электронно-акустические методы 
 Акустическая разведка — получение информации путём приема и анализа акустических сигналов, распространяющихся в воздушной среде от различных объектов. Акустическая разведка осуществляется перехватом производственных шумов объекта и перехватом речевой информации. В акустической разведке используются: пассивные методы перехвата; активные методы перехвата; контактные методы перехвата.
 Дистанционное подслушивание разговоров — используется для перехвата речевых сигналов с использованием микрофонов направленного действия, закладок и других средств
 Обнаружение и распознавание источников шумового акустического излучения — используется для распознавания источников повышенного звукового давления
 Гидроакустическая разведка — вид технической разведки, в ходе которой добывается информация о противнике путём приёма, регистрации, обработки и анализа принятых гидроакустических сигналов. Гидроакустическая разведка позволяет обнаружить и классифицировать морские цели, определить расстояние до них и параметры их движения, то есть получить данные для применения оружия.

Разные методы с использованием электронных датчиков 
 Сейсмическая разведка — получение информации путём обнаружения и анализа деформационных и сдвиговых полей, возникающих в грунте при различных воздействиях на неё
 Магнитометрическая разведка — получение информации путём обнаружения и анализа локальных изменений магнитного поля Земли под воздействием объектов с большой магнитной массой.

Методы разведки в телекоммуникационных системах 
 Разведка в системах телекоммуникаций включает в себя получение несанкционированного доступа к информации, перехват сообщений, перехват данных о кредитных карточках, прослушивание телефонных разговоров в мобильных и проводных сетях, определение географического местоположения владельцев сотовых телефонов, расшифровку закодированных сообщений, отслеживание действия пользователя в разных сетях и многие другие функции.

 Сетевая разведка — комплекс мероприятий по получению и обработке данных об информационной системе клиента, ресурсов информационной системы, средств защиты, используемых устройств и программного обеспечения и их уязвимостях, а также о границе проникновения.

 Компьютерная разведка (интернет-разведка) — комплекс информационных технологий для систематического нахождения информации в открытых источниках и, возможно, доставки данных в машиночитаемой форме.

Стороны (субъекты и объекты) при ведении электронной разведки 
 Одно государство против другого государства
 Государство против потенциально неблагонадёжных граждан и организаций
 Государство или межправительственная организация против преступных сообществ
 Коммерческая организация против других коммерческих и общественных организаций, физических лиц и государственных органов
 Физическое лицо против других физических лиц или организаций
 Преступная организация против других преступных организаций, легальных организаций, физических лиц, а также государственных и международных правоохранительных организаций

Возможны также другие коллизии.

Межправительственные структуры глобального перехвата информации 
 Система радиоэлектронной разведки Эшелон — основное направление — спутниковая РЭР, участники — США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия
 Система объединённого учета данных о противнике (СОУД) — создавалась как объединённая система РЭР стран Варшавского договора, в настоящее время участвует только Россия (данные об участии других стран в открытых источниках не приводятся)
 Enfopol (Enforcement Police) — основное направление — антикриминальная и антитеррористическая разведка в сетях телекоммуникаций, участники — страны Европейского союза

Технические средства электронной разведки

Средства радио- и радиотехнической разведки 
 Приёмные антенны направленного и ненаправленного действия
 Радиоприемники
 Радиопеленгаторы
 Устройства панорамного обзора
 Анализаторы спектра принимаемых сигналов
 Устройства для автоматического отсчёта сдвигов пеленга и частоты
 Выходные устройства для приёма сигналов телефонных и телеграфных уплотнённых каналов радиосвязи
 Оконечные устройства слухового приёма (телефоны, динамики)
 Устройства документирования сигналов
 Приборы расшифровки, обработки и хранения принятой информации
 Средства управления, связи и передачи добываемой информации

Средства съёма акустической информации 
 Средства, устанавливаемые заходовыми (то есть требующими тайного физического проникновения на объект) методами:
 радиозакладки;
 эндовибраторы
 закладки с передачей акустической информации в инфракрасном диапазоне;
 закладки с передачей информации по сети 220 В;
 закладки с передачей акустической информации по телефонной линии;
 диктофоны;
 проводные микрофоны;
 «телефонное ухо»
 Средства, устанавливаемые беззаходовыми методами:
 аппаратура, использующая микрофонный эффект;
 высокочастотное навязывание;
 стетоскопы;
 лазерные стетоскопы;
 направленные микрофоны.

Автоматические дистанционные датчики для обнаружения людей и техники 
 Сейсмические датчики
 Радиодатчики
 Акустические датчики
 Химические датчики
 Магнитные датчики
 Контактные датчики

Средства негласного перехвата и регистрации информации с сетей телекоммуникаций 
 Средства съёма информации с кабелей связи.
 Системы перехвата сигналов с компьютерных сетей и контроля телекоммуникаций.
 Системы контроля телексной связи.
 Аппаратура перехвата факсимильных сообщений.

Оптоэлектронные средства 
 Приборы ночного видения
 Комплекты для ночного наблюдения и видеосъёмки
 Специальные фото- и видеокамеры с пинхолами
 Носимая техника негласного видеоконтроля с радиоканалом
 Миниатюрные системы фото- и телемониторинга

Прочие электронные средства 
 Ретрансляторы
 Специальные технические средства для негласного контроля за перемещением транспортных средств и других объектов
 Радиозакладки для компьютеров и оргтехники
 Средства контроля побочных излучений от ЭВМ

Примеры существующих электронных средств разведки 
 Мобильная автоматическая станция радиотехнической разведки 85В6Е
 Авиационная станция телевизионной разведки И-249Б
 Комплекс радиотехнической разведки Р-381Т
 РЛС ближней разведки СБР-3
 Станция гидроакустической разведки AN/WLR-9B
 Микропередатчик клавиатуры OF1122
 Факсимильный радиопередатчик 4305-ТАХ4
 Супер теле- фото камера РК-6500 (ФРГ)
 Наручные часы — камера РК-420 (ФРГ)
 Радиомикрофон с цифровым (шумоподобным) сигналом ТХ — 815/865 (Westinhouse, США)
 Проводная система акустического контроля с использованием электросети Сеть — IP (PTLS4)
 Направленный микрофон РН — 470
 Авиационная аппаратура лазерной разведки Л-140
 Скоростной анализатор спектра Скорпион V3.0
 Мобильная станция радиомониторинга и пеленгования Аргумент
 Пункт радиотехнического контроля Охота
 Портативный персональный индикатор поля BugHunter Professional BH-01 (Россия)

Примечания

Литература 
 Вартанесян В. А. Радиоэлектронная разведка — М.: Воениздат, 1975.
 Демин В. П. и др. Радиоэлектронная разведка и радиомаскировка — М.: Изд-во МАИ, 1997.
 Кулаков В. Г., Гаранин М. В., Заряев А. В. и др. Информационная безопасность телекоммуникационных систем (технические аспекты). Учебное пособие для вузов — М.: Радио и связь, 2004.
 Куприянов А. И. Радиоэлектронные системы в информационном конфликте — М.: Вузовская кн., 2003.
 Лагутин В. С., Петраков А. В. Утечка и защита информации в телефонных каналах — М.: Энергоатомиздат, 1996.
 Мельников Ю. П. Воздушная радиотехническая разведка — М: Радиотехника, 2005.
 Меньшаков, Ю. К. Защита объектов и информации от технических средств разведки — М.: РГГУ, 2002. ISBN 5-7281-0487-8.
 Радзиевский А. Г., Сирота А. А. Теоретические основы радиоэлектронной разведки. — М: Радиотехника 2004.
 Хорев А. А. Защита информации от утечки по техническим каналам. Часть 1. Технические каналы утечки информации — М.: Гостехкомиссия РФ, 1998.
 Энциклопедия «Оружие и технологии России. XXI век». Том 10 — «Авиационное вооружение и авионика».
 Энциклопедия «Оружие и технологии России. XXI век». Том 13 — «Системы управления, связи и радиоэлектронной борьбы».
 Энциклопедия «Оружие и технологии России. XXI век». Том 11 — «Оптико-электронные системы и лазерная техника».

См. также 
 Разведка
 Номерные радиостанции
 Военная разведка
 Видовая разведка

Ссылки 
 Радиоэлектронная разведка
 Глобальный электронный перехват
 Шпионские страсти в XXI веке 23/08/2000
 Радиошпионаж
 ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА РАЗВЕДКИ И СИГНАЛИЗАЦИИ
 Классификация акустических каналов утечки информации
 Средства радиоразведки
 Радиолюбители против разведок
 Интернет-разведка. Руководство к действию. ISBN 5-9626-0290-0
 Система объединённого учета данных о противнике (СОУД)
 Эшелон
 Сетевая разведка сервиса электронной почты
 Галерея подслушивающих устройств

Военная разведка
Радиоэлектронная разведка
Криптография
Оперативные службы
Оперативно-разыскная деятельность